Stanley Baluik, dit Stan Baluik, (né le  à Port Arthur, dans la province de l'Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1954-1955 || Canucks de Kitchener || AHO ||49 ||20 ||51 ||71 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Royals de Montréal || LHQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Canucks de Kitchener || AHO ||48 ||31 ||73 ||104 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-1957 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ ||68 ||16 ||20 ||36 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Cougars de Victoria || LHOu ||32 ||13 ||15 ||28 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-1958 || Indians de Springfield || LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || COugars dec Victoria || LHOu ||55 ||28 ||26 ||54 ||57 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1959-1960 || Reds de Providence || LAH ||65 ||23 ||57 ||80 ||60 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|1959-1960 || Bruins de Boston || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Reds de Providence || LAH ||71 ||16 ||37 ||63 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Reds de Providence || LAH ||69 ||25 ||56 ||81 ||55 ||3 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1962-1963 || Reds de Providence || LAH ||72 ||23 ||58 ||81 ||52 ||6 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|1963-1964 || Reds de Providence || LAH ||65 ||27 ||41 ||68 ||55 ||3 ||1 ||2 ||3 ||4

|7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophée

Association de hockey de l'Ontario
 1955-1956 : trophée Eddie-Powers
Ligue américaine de hockey
 1959-1960 : trophée Dudley-« Red »-Garrett

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1935
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Attaquant de hockey sur glace